С момента своего создания в 2008 году Форум БРИКС неуклонно углублял сотрудничество, формируя позитивную повестку дня по широкому кругу вопросов, включая финансы, экономику, торговлю, здравоохранение, науку и инновации, безопасность и помощь развитию. Как и другие многосторонние институты клубного типа (многосторонние институты высокого уровня), БРИКС работает над повышением эффективности коллективных действий по повестке дня за счёт применения подотчётности, создания собственных специальных механизмов и институтов и взаимодействия. с различными уровнями международных институтов. Для БРИКС характерны два типа взаимодействия с международными организациями: «каталитический эффект» (поощрение или поддержка изменений и реформ международных организаций) и «параллельное управление» (создание собственных механизмов). БРИКС с 2012 года работает над созданием собственных институтов, которые часто рассматриваются как альтернатива существующим элементам международной финансовой системы. В то же время в БРИКС практически не применяется модель взаимодействия, практикуемая другими неформальными институтами, в частности «двадцаткой», в основе которой лежит лидерство, основанное на постановке новых приоритетов глобальной повестки и поощрении заинтересованных организаций к работе над этими приоритетами. БРИКС, участвующая в ключевых международных организациях, активно развивает механизмы консультаций на своих площадках для согласования позиций. Укрепление сотрудничества внутри института, а также взаимодействие с международными организациями направлено на решение приоритетных задач БРИКС, усиление роли Форума в системе глобального управления, повышение устойчивости, легитимности и эффективности и архитектуру глобального управления в целом.

Методология 
Для оценки роли БРИКС в системе глобального управления я проанализировал модели, интенсивность и распространение взаимодействия БРИКС с международными организациями. Контент-анализ документов БРИКС позволил выявить и качественно и количественно изучить ссылки на международные организации. Количественный анализ динамики упоминаний БРИКС в международных институтах проводится с использованием специальной базы данных из 50 документов, принятых на саммитах лидеров, министров иностранных дел, финансов, здравоохранения, торговли, науки и технологий и других форматах. С 2008 по сентябрь 2015 г. В анализе приводятся данные об абсолютном количестве упоминаний в документах каждого вуза и президентства, а также относительные данные о доле вуза во всех упоминаниях. Кроме того, используется относительный показатель интенсивности упоминаний, позволяющий сравнивать взаимодействие стран БРИКС с международными организациями с учётом различий в объёме документов, принятых на различных саммитах. Индекс интенсивности рассчитывается по формуле Di = Mi / Si, где Di — интенсивность упоминаний данного института в данный период, Mi — количество упоминаний этого института в документах БРИКС, принятых в этот период, Si — общее количество текстовых символов в этих документах. Качественный анализ документов БРИКС направлен на выявление моделей взаимодействия с международными институтами: «каталитический эффект» (поощрение или поддержка изменений и реформирование международных организаций), «фундаментальное влияние на систему» ​​(определение нового образа действий для других организаций). и «параллельное управление» (создание собственных механизмов неформального учреждения). В рамках качественного анализа были выявлены наиболее характерные модели взаимодействия БРИКС с конкретными организациями, стимулы и результаты взаимодействия. Результаты количественного и качественного анализов позволят отслеживать динамику и характер взаимодействия БРИКС с международными многосторонними организациями и оценивать эффективность использования Форумом реализации коллективных приоритетов и многосторонних задач и управление международными организациями.

Роль БРИКС в системе глобального экономического регулирования 
БРИКС со времени своего первого саммита в июне 2009 г. состоялся как институт глобального экономического управления и «полноформатный механизм стратегического и текущего взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики и экономики». Действует более 50 собственных механизмов сотрудничества. Повестка дня «пятёрки» включает более 20 сфер взаимодействия. Лидерами БРИКС согласовано 660 конкретных решений. Несмотря на то что критики нередко называют БРИКС политическим объединением, почти 160 обязательств (25 %) принято в сфере экономики, торговли и финансов. Растущая роль БРИКС в глобальном экономическом управлении определяется коллективной экономической мощью «пятёрки», вкладом в реформу международных экономических институтов, влиянием на трансформацию международной валютной и финансовой системы, поддержкой центральной роли Всемирной торговой организации, стремлением к преодолению тупика в Дохийском раунде многосторонних торговых переговоров и кризиса в Органе по разрешению споров ВТО. Несмотря на последствия финансово-экономического кризиса 2008 г., колебания мирового экономического роста, усиление протекционизма, растущее геополитическое противостояние между ключевыми центрами силы, сохраняющийся дефицит инфраструктурного финансирования и другие проблемы в посткризисное десятилетие, темпы роста ВВП на душу населения в БРИКС (5,4 %) в 3 раза превышали общемировые (1,7 %). Доля БРИКС в глобальном ВВП выросла на 10 п.п., составив в 2019 г. 33 %. Прогнозируется, что более высокие, чем общемировые, темпы роста стран БРИКС (4,5 % по сравнению с 2,5 % в ближайшие годы) приведут к дальнейшему увеличению доли «пятёрки». К 2030 г. она превысит совокупную долю США и стран Европы, достигнув 37 % мировой экономики. На долю стран БРИКС приходится 19 % в мировом экспорте товаров, 16 % в мировом импорте товаров, 19 % входящих и почти столько же исходящих прямых инвестиций. Ответственная денежно-кредитная политика, направленная на снижение государственного долга и увеличение международных резервов, способствует обеспечению макроэкономической стабильности. Страны БРИКС сыграли значительную роль в вопросах реформы архитектуры глобального управления. Проблема повышения представительности и качества работы международных экономических и финансовых институтов неизменно находится в центре внимания «пятёрки», коллективные позиции партнёров нашли отражение во всех документах ежегодных саммитов объединения. В 2009 г. министры финансов и главы центральных банков БРИК согласовали детальное предложение по реформе МВФ и ВБ. Перераспределение квот в МВФ и ВБ в размере 7 и 6 % соответственно должно было обеспечить более справедливое соотношение голосов развитых и развивающихся стран. В сентябрьском (2009 г.) коммюнике министров финансов и глав центральных банков БРИК увеличение ресурсов МВФ было увязано с пересмотром квот и голосов. Координация позиций БРИК способствовала принятию обязательства «Группы двадцати» на саммите в Сеуле в 2010 г. по реформе квот и управления МВФ и ВБ (перераспределение квот в размере 6 и 5 % соответственно в пользу развивающихся стран и разработка к январю 2013 г. новой формулы расчёта квот). Решение по реформе квот вступило в силу в январе 2016 г. Вопрос о пересмотре формулы расчёта откладывается из года в год. В октябре 2019 г. вопрос вновь был отложен, на этот раз на период 16-го общего пересмотра квот с 2020 г. по декабрь 2023 г. С учётом роста вклада стран с формирующимися рынками и развивающихся стран в глобальный ВВП пробуксовка в реализации реформ ведёт к дальнейшему усилению несоответствия между их долей в мировом ВВП и долей квот МВФ и, соответственно, между уровнями влияния на решения фонда. Это определяет необходимость усиления координации позиций стран БРИКС по данному аспекту реформы и её коллективного продвижения в «двадцатке» и МВФ. Вопросы повышения качества регулирования и надзора над всеми сегментами, институтами и инструментами финансового рынка с учётом потребностей развивающихся стран рассматривались практически на всех саммитах БРИКС. Всего «пятёркой» было принято 36 обязательств (5,45 %). Сотрудничество в рамках «Группы двадцати» и Совета по финансовой стабильности для повышения качества регулирования, совершенствования национальных нормативных баз и реформы международной системы финансового регулирования с самого начала создания было приоритетом БРИКС. При этом страны БРИКС уделяли особое внимание координации по предотвращению последствий, возникающих от трансграничных эффектов реформы регулирования для стран с формирующимися рынками и развивающихся стран. В то же время движущей силой в формировании повестки дня по финансовому регулированию были США, поддерживаемые Великобританией и странами континентальной Европы. Страны «Группы семи», имеющие крупнейшие финансовые рынки, находились под сильнейшим давлением электората, требовавшего усиления регулирования. Они стремились использовать международное регуляторное сотрудничество для создания международных правил игры, которые позволят обеспечить стабильность и одновременно сохранить конкурентоспособность их национальных рынков. В процессе разработки Базеля III страны «семёрки» столкнулись с давлением банков, быстро восстановившихся после кризиса и лоббировавших отказ от реформы либо увеличение сроков введения и снижение уровня новых требований. Соответственно, изменилась позиция стран «Группы семи». Участие стран БРИКС в работе Базельского комитета помогло противостоять давлению и размыванию стандарта. Таким образом, несмотря на то что по размеру финансовых рынков, характеристикам доступности, эффективности и стабильности страны БРИКС уступают странам «Группы семи», относительный успех в разработке и согласовании новых стандартов финансового регулирования связан с ролью БРИКС. Развитие взаимных торгово-экономических связей, борьба с протекционизмом и реформа Всемирной торговой организации (ВТО) находятся в центре внимания БРИКС с первого саммита. Страны БРИКС приняли 45 обязательств в сфере международной торговли. В условиях эскалации протекционизма, сложившегося тупика в Дохийском раунде многосторонних торговых переговоров и кризиса в Органе по разрешению споров ВТО страны БРИКС неизменно отстаивают необходимость реформы и сохранение центральной роли ВТО в международной торговой системе. На саммите в г. Бразилиа лидеры БРИКС вновь призвали к отказу от протекционистских и односторонних мер, которые противоречат духу и правилам ВТО, и к нормализации функционирования Апелляционного органа ВТО. В рамках ВТО страны «пятёрки» координируют позиции и вместе участвуют в поиске решений, направленных на восстановление эффективности механизма по урегулированию споров ВТО. Однако пока не решены задачи по укреплению ВТО, поощрению глобальной торговли и инвестиций и преодолению протекционизма. Очевидно, что в условиях, когда формирование нового экономического порядка все больше определяется геополитическими целями, странам «пятёрки» было бы полезно проработать подготовку многостороннего торгового и инвестиционного соглашения БРИКС. Как показывает опыт сотрудничества в сфере международной валютной и финансовой системы, страны добиваются значительно большего успеха в создании собственных институтов, нежели в реформировании сложившихся организаций. Создание Нового банка развития (НБР) БРИКС и Пула условных валютных резервов (ПУВР) стало вкладом БРИКС в коллективные усилия по формированию справедливой и эффективной системы международных финансовых институтов. На февраль 2020 г. НБР поддержано финансирование 53 проектов в области инфраструктуры на общую сумму более 15 млрд долл. Принято решение о расширении членского состава НБР. ПУВР объёмом 100 млрд долл. играет роль стабилизационного фонда, страхового механизма на случай возникновения краткосрочного дефицита ликвидности вследствие, например, резкого оттока капитала из какого-либо государства БРИКС. Состоялось его успешное тестирование. Принято решение о создании Системы обмена макроэкономической информацией. Завершается подготовка к операционной деятельности ПУВР, который предусматривает предоставление странам-участницам средств, включая их обналичивание, в том числе без наличия согласованной с МВФ стабилизационной программы. В отличие от МВФ, ВБ и региональных банков развития, жёстко привязывающих выделение финансирования к выполнению заёмщиками определённых требований, кредиты НБР не сопровождаются навязыванием ограничительных требований. Новые институты являются дополнительными механизмами развития и страхования для стран «пятёрки». Они отражают интересы государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, создают общественные блага для своих членов и их партнёров, оказывают давление в сторону более активного реформирования сложившейся системы. Учреждение БРИКС собственных институтов свидетельствует о том, что страны не удовлетворены прогрессом в реформе глобального экономического управления. Однако оно не означает отказа БРИКС от сотрудничества в рамках сложившихся форматов. Сотрудничество БРИКС в рамках бреттон-вудских институтов, ВТО и «Группы двадцати» остаётся приоритетом «пятёрки» для укрепления многосторонней торговой системы и создания новой многосторонней валютной системы. Более того, в условиях растущей цифровой взаимозависимости БРИКС необходимо усиливать сотрудничество и координацию на всех международных площадках по вопросам цифровой трансформации и регулирования цифровой экономики. Цифровизация и изменение экономического баланса меняют международный миропорядок. Формируется новый порядок, когда большее количество сил, включая как государства, так и негосударственные субъекты, в том числе технологические гиганты и сообщества, мобилизованные посредством цифровых технологий, включаются в борьбу за стратегические преимущества. Старые проблемы глобальных дисбалансов, неравенства, замедления темпов роста, изменения климата и протекционизма усугубляются пробелами в управлении цифровой трансформацией, включая внедрение технологических разработок, обеспечение кибербезопасности и управление экономическими и социальными последствиями цифровизации. Система глобального управления меняется, формируются новые механизмы и стандарты регулирования. Ведущую роль в этих процессах пока играют развитые страны «Группы семи», вырабатывая новые правила и продвигая свои стандарты через такие организации, как ОЭСР, ЕС, ВТО, двустороннее сотрудничество (ЕС и США) и трёхсторонние форматы (ЕС, США и Япония), региональные программы и многочисленные партнёрские соглашения. Они нацелены на закрепление своих конкурентных преимуществ в цифровой трансформации и коллективных механизмах управления. Определяя регулирование и стандарты, они смогут управлять «размером и глубиной трансатлантического рынка, влиять на физические и цифровые технологии и обеспечивать их развитие в соответствии со своими интересами безопасности и ценностями их свободных и открытых обществ». В настоящее время страны БРИКС находятся в статусе догоняющих. Собственная повестка БРИКС пока ограничивается выражением приверженности обеспечению доступности и безопасности новых технологий. Партнёрство БРИКС для Новой промышленной революции (PartNIR), решение о котором принято в 2018 г., требует содержательного наполнения. Сближение позиций стран «пятёрки» по вопросам создания правовой базы сотрудничества между странами в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ идёт непросто. Члены БРИКС не сформировали своих механизмов влияния, не имеют возможности влияния в ОЭСР, не используют потенциал коллективного воздействия для защиты и продвижения своих интересов в рамках таких организаций, как, например, Международная организация по стандартизации, ВТО, «Группа двадцати». Членам «пятёрки» необходимо преодолеть внутренние разногласия и объединить усилия для формирования новых механизмов регулирования цифровой экономики. Только в этом случае они смогут реализовать возможности построения новой инклюзивной, демократичной и представительной системы коллективного управления глобальной цифровой экономикой. В противном случае может быть упущен шанс на достижение ключевой цели БРИКС по формированию честного, справедливого, равноправного многополярного миропорядка и реформированию многосторонней системы посредством расширения участия государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в процессе принятия международных решений.

Расширения влияния БРИКС 
Анализ геополитического пространства глобального мира показывает, что в этом заинтересованы многие страны, особенно расположенные на глобальной периферии, но с хорошей динамикой развития, так как участие в такой зоне может гарантировать им сохранение и достижение своего суверенитета. . отстаивание своих национальных интересов, открытый доступ к сырьевым ресурсам партнёров повышает их статус в мировой политической иерархии глобальных игроков на бенефициарных условиях. При этом участие в такой зоне не предполагает противодействия или конфронтации с США и их союзниками, а позволяет поддерживать торгово-экономические отношения и равноправный политический диалог. Например, в Латинской Америке складывается достаточно интересная геополитическая ситуация, наглядно демонстрирующая готовность большинства стран континента развивать и реализовывать свои национальные интересы в рамках региональных интеграционных союзов без участия США. Это Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР), УНАСУР (некий политический аналог), проект АЛБА — Инициатива Боливара, СЕЛАК (CELAC) и так далее. В своё время большинство стран континента фактически торпедировали инициированный Вашингтоном проект АЛКА (ALKA), целью которого было создание единого экономического и политического пространства для обеих Америк, охватывающего 34 государства. Признав, что этот проект лишает их внешнеполитической автономии и даже части суверенитета, большинство латиноамериканских стран столкнулись с пассивным сопротивлением. В настоящее время региональный вектор взаимодействия является приоритетным для большинства стран Латинской Америки. Несколько иная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2011 г. США объявили о «развороте» своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США сегодня позиционируют себя как тихоокеанскую державу, провозглашающую себя гарантом безопасности в регионе и демонстрирующую явное стремление править там. Важной стратегической задачей мировой державы является сохранение политического, военного и экономического лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Многие государства АТР, опасаясь растущего влияния Китая, позитивно относятся к действиям США, рассматривая их военное присутствие в регионе как гарантию собственной безопасности. Доминирование США в Юго-Восточной Азии рассматривается как механизм подавления Китая и важное условие сохранения баланса сил в регионе. Однако Вьетнам, позиционирующий себя как региональный лидер в Индокитае, сильно зависит от китайского рынка, а значит, будет больше ориентироваться на своего крупного соседа и Россию, что считается концепцией в его внешней политике. Активная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведёт к усилению соперничества между этими двумя державами из-за их влияния в регионе. Это прояснит, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона делятся на две группы. Одна из них сохраняет верность своему союзу и партнёрству с США, укрепляя с ними военно-политическое сотрудничество. Другая группа предпочла бы сохранить и расширить экономическое партнёрство с Китаем. Очевидно, что в будущем в Азиатско-Тихоокеанском регионе может сложиться уникальная по геополитическим параметрам ситуация. Здесь постепенно выстраиваются две геополитические дуги, неустойчивые и существенно подвижные. Таким образом, с одной стороны, некоторые страны, попадающие в сферу экономического влияния Китая, постепенно сближаются с Китаем. С другой стороны, они компенсируются проамериканскими странами (Сингапур, Филиппины, Южная Корея и др.), которые в военно-стратегическом отношении зависят от США. Безоговорочное лидерство Китая на континенте компенсируется военным присутствием США в регионе и доминированием на Тихом океане. Возникает удивительное явление: если рассматривать Азиатско-Тихоокеанский регион в широком географическом смысле (с включением США), то именно в этом районе возникает двухъядерный полюс глобального мира, с США и Китай как их союзник и союзник и в окружении своих стратегических партнёров. Такая ситуация свидетельствует о том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируется локальная биполярная система. Неамериканская зона взаимодействия в будущем явно не будет одинокой, её ареалы формируются сегодня на разных континентах и ​​в регионах глобального мира. Формирующаяся виртуальная неамериканская зона взаимодействия уже охватывает территории стран Шанхайской организации сотрудничества, членов Таможенного союза с Россией (Беларусь и Армения), центральноазиатскую часть постсоветского пространства, крупное геополитическое пространство в Латинская Америка, Иран, многие на Ближнем Востоке и т. д. Они там постепенно развиваются за пределами Америки.

Планы 
У БРИКС большие и амбициозные планы. Согласно второму отчёту за 2007 год, прогнозируется дальнейшее восстановление Индии: эксперты считают, что к 2043 году экономика Индии намного превзойдёт экономику США. Эксперты считают, что Китай, как и Индия, станет мировым лидером по поставкам промышленных товаров. Предполагается, что эти же страны первыми предоставят эту услугу. Россия и Бразилия, по прогнозам, будут играть роль основных мировых поставщиков сырья. Эта федерация не гарантирует, но даёт шанс сформировать самый сильный, уважаемый блок. Поскольку страны-участницы будут первыми во многих отраслях, США могут оказаться в невыгодном положении, потеряв свою роль центра технологий, производства и потребления. БРИКС стремится улучшить жизнь всех людей. Делать это можно медленно, но организация проделывает колоссальную работу на благо всего человечества.

Примечания

Ссылки 
 Саммиты и документы / НКИ БРИКС, Россия

БРИКС